Mesomphix rugeli är en snäckart som först beskrevs av W. G. Binney 1879.  Mesomphix rugeli ingår i släktet Mesomphix och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
rugeli